Neuwiesengraben ist ein Gewässername:

 Neuwiesengraben (Eckbach), linker Zufluss des Eckbachs (zur Fils) bei Heiningen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Neuwiesengraben (Gießgraben), zwei Zuflüsse des Gießgrabens (zur Bibart) unterhalb des Fischhofs, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern; flussabwärts:
 Neuwiesengraben (Gießgraben, rechts), rechter Zufluss
 Neuwiesengraben (Gießgraben, links), linker Zufluss
 Neuwiesengraben oder Neuwiesenbach (Hensbach), rechter Zufluss des Hensbachs in Aschaffenburg, Bayern
 Neuwiesengraben (Herbartsdorfer Graben), linker Zufluss des Herbartsdorfer Grabens (zum Sulzbach, zur Lauter bei Neuses, zur Itz) nahe Herbartsdorf, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Neuwiesengraben (Hirschbach), rechter Zufluss des Hirschbachs bei Landau, Gemeinde St. Kathrein am Hauenstein, Bezirk Weiz, Steiermark
 Neuwiesengraben (Höllbach), linker Zufluss des Höllbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) vor Beermühle, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neuwiesengraben (Nidder), rechter Zufluss der Nidder bei Eichen, Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Neuwiesengraben (Ölsbach), rechter Oberlauf des Ölsbachs (zum Holzbach) bis vor Giershofen, Stadt Dierdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Neuwiesengraben, Name des Oberlaufs des Rogavetzgraben zum Hartelbach in Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Neuwiesengraben (Röthen), rechter Zufluss der dort Röden genannten Röthen in Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Neuwiesengraben (Rottensteiner Graben), rechter Zufluss des Rottensteiner Grabens (zur Nassach) vor Friesenhausen, Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Neuwiesenbach